Schmitson ist der Familienname folgender Personen:

 Anon Schmitson (* vor 1880, † nach 1900), deutscher Eiskunstläufer
 Teutwart Schmitson (Offizier) (1784–1856), österreichischer Oberstleutnant, Militärschriftsteller und Bevollmächtigter beim Deutschen Bund
 Teutwart Schmitson (1830–1863), deutsch-österreichischer Genre- und Tiermaler